Lillskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lillskäret, Nykarleby, Österbotten, 
 Lillskäret, en del av Storskäret, Malax, Österbotten,

Se även
Lillskär
Likskäret

Robotskapade Finlandförgreningar